Portage salarial peut désigner :
 portage salarial, une forme d'emploi impliquant une relation tripartite entre un travailleur salarié, un client et une entreprise de portage salarial ;
 portage salarial, la description de l'implantation du portage salarial en France ;
 portage salarial, la description de l'implantation du portage salarial en Suisse.